Siemowit (imię męskie)
 Siemowit (książę Polan)
 Siemowit bytomski 
 Siemowit cieszyński 
 Siemowit dobrzyński
 Siemowit I mazowiecki
 Siemowit II
 Siemowit III mazowiecki

Zobacz też 
 Ziemowit
 Siemomysł